Kyllene - obecnie Kyllini, góra o wys. 2376 m, na granicy historycznych krain Arkadii i Achai, miejsce narodzin boga Hermesa
 Kyllene – nimfa arkadyjska, żona lub matka Lykaona